Wawra se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Heinrich Wawra von Fernsee
 Heinrich Wawra